Тимашов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Тимашов, Дмитрий (род. 1996) — шведский хоккеист.

См. также